Chordodes parasitus är en tagelmaskart som beskrevs av Creplin 1847. Chordodes parasitus ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
parasitus